Kouyoumdjian ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Kouyoumdjian (* 1971), argentinischer Segler und Konstrukteur
 Zaven Kouyoumdjian (* 1970), libanesischer Fernsehjournalist